

Освайо — місто, штат Пенсільванія
 Освайо Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія